Arjuna kan syfta på följande:

  Arjuna (mytologi), en man i indisk mytologi
  Arjuna (djur), ett släkte insekter
  Kelurahan Arjuna, en administrativ by i Indonesien
  Arjuna, ett land i David Eddings verk Sagan om Elenien